

Zene 
Albumok
 Inside, Eloy-album, 1973
 Inside, Paul Horn-album, 1968
 Inside, Ronnie Milsap-album, 1982
 Inside, Bill Morrissey-album, 1992
 Inside, Mother Mother-album, 2021
 Inside, Orphanage-album, 2000
 Inside, Presence-album, 1993
 Inside, David Reilly EP, 2004
 Inside, David Sanborn-album, 1999
 Inside, Matthew Sweet-album, 1986
 Inside, White Heart-album, 1995
Dalok
 Inside, Ronnie Milsap, 1982
 Inside, Stiltskin, 1994
 Inside, Monica, 1999
 Inside, Sevendust, 2008

Egyéb 
Inside (videójáték)